El Gran Premio de España de Motociclismo de 2012 fue la segunda carrera del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2012. Se disputó durante el fin de semana del 27 al 29 de abril de 2012 en el Circuito de Jerez en Jerez de la Frontera, España.

Resultados

MotoGP

Moto2 

La carrera fue suspendida a las 17 vueltas debido a la lluvia.

Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de España de Motociclismo
España
Deporte en España en 2012